Le terme ligne 136 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 136, 136A et 136B des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

136